Le championnat du monde d'échecs féminin 2006 a eu lieu du 10 au 27 mars 2006 à Iekaterinbourg, en Russie. Pour la quatrième fois, le championnat a pris la forme d'un tournoi à élimination directe de 64 joueuses.

Le tournoi a été remporté par Xu Yuhua, qui a battu Alisa Galliamova en finale par 2½ à ½.

Participants 
Les joueuses sont classées selon leur classement FIDE Elo de janvier 2006, sauf la championne en titre Antoaneta Stefanova qui est la tête de série n° 1. 1

 , 2499, GM (WC)
 , 2537, GM (WC)
 , 2515, GM (E04)
 , 2514, GM (R)
 , 2511, GM (WC)
 , 2502, WGM (R)
 , 2500, IM (E05)
 , 2482, GM (R)
 , 2480, IM (E05)
 , 2479, IM (Z3.2)
 , 2479, IM (E04)
 , 2475, IM (E04)
 , 2475, IM (E05)
 , 2473, WGM (R)
 , 2469, WGM (Z3.5)
 , 2467, IM (R)
 , 2461, IM (E05)
 , 2461, IM (E05)
 , 2458, IM (WC)
 , 2453, IM (E05)
 , 2452, IM (E04)
 , 2447, IM (Z2.1)
 , 2444, IM  (E05)
 , 2432, WGM (E04)
 , 2430, IM (E05)
 , 2428, IM (E05)
 , 2427, WGM (J04)
 , 2426, IM (E04)
 , 2423, IM (E05)
 , 2422, IM (J05)
 , 2422, IM (E05)
 , 2421, IM (E05)
 , 2417, WGM (E05)
 , 2415, IM (E05)
 , 2407, GM (E04)
 , 2402, IM (E04)
 , 2398, WGM (E05)
 , 2398, WGM (E05)
 , 2386, IM (E05)
 , 2385, WGM (AS)
 , 2380 (Z3.5)
 , 2379, IM (E04)
 , 2366, WGM (AM)
 , 2366, IM (E05)
 , 2361 (Z3.5)
 , 2358, WGM (AM)
 , 2355, IM (E04)
 , 2346, WGM (Z2.5)
 , 2341, IM (E05)
 , 2330, WIM (Z3.4)
 , 2319, WIM (PN)
 , 2319, WIM (Z3.1)
 , 2290 (AS)
 , 2289, WGM (AS)
 , 2285, IM (Z3.6)
 , 2269, WFM (Z3.5)
 , 2269, WGM (Z2.3)
 , 2218, WIM (Z2.4)
 , 2196, WIM (Z3.3)
 , 2128 (AM)
 , 2106, WIM (Z2.2)
 , 2083, WIM (AF)
 , 2072, WGM (AF)
 , 1978 (Z4.1)

Seuls deux joueuses du top 20 étaient absentes : Judit Polgár (classée première femme au monde - et 14e au classement général), qui a participé aux championnats ouverts de 2005, et Hoang Thanh Trang (classée 11e).

Parcours de qualification 

 WC : Championne du monde féminine, vice-championne et demi-finalistes du Championnat du monde féminin d'échecs 2004 (4)
 J04 et J05 : champions du monde junior 2004 et 2005
 R : Classement (la moyenne de tous les classements publiés de juillet 2004 à janvier 2005 a été utilisée) (5)
 E04 et E05 : Championnats d'Europe individuels 2004 et 2005 (29)

 AM : Championnat continental américain d'échecs 2005 (3)
 AS : Championnat d'échecs asiatique 2004 (3)
 AF : Championnat d'échecs africain 2005 (2)
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4), Z3.6, Z4.1 : Tournois zonaux
 Nominés par le président de la FIDE

Résultat

Match final 
Un quatrième match n'a pas été joué car Xu Yuhua menait de deux points après le troisième match.

Tournoi à élimination directe

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin
Echecs feminin 2006
2006 en Russie
Mars 2006